Navnet Basileia kan henvise til flere artikler. Det stammer fra den græske mytologi. 
Ifølge Diodorus Siculus kan hun ligesættes med Theia (eller Thea), en af titanerne, datter af Uranus  og Titaia (som senere bliver kaldt Gaia, Jorden). Hun er gift med sin bror Hyperion, som hun har mindst to børn med: Helius og Selene. (Stamtavle af de græske guder)

Derudover har nogle græske gudinder ordet “Basileia” som tilnavn, som måske stammer fra den mandlige version “Basileus”, der var betegnelsen for kongerne i Det Byzantinske Rige. “Basileia” betyder “personificeret kongerige”, og bliver med denne betydning blandt andet brugt af Platon for Atlantis’ hovedstad, og i Biblen: Basileia tou theou, Guds Rige.